Kamyzjak může být:
 Kamyzjak (město) – město v Astrachaňské oblasti Ruské federace
 Kamyzjak (říční rameno) – rameno řeky Volhy v Astrachaňské oblasti Ruské federace
 Kamyzjak (osada) – osada v Chakasii v Ruské federaci